UFLA steht für:
 Universidade Federal de Lavras, eine brasilianische Universität

UF-LA steht für:
 Unterfrequenz-Lastabwurf im Stromnetz

Ufla steht für:
 Uffahrtslager, Auffahrtslager

Abkürzung